GPR101 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 508 амінокислот, а молекулярна маса — 56 716.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, g-білокспряжених рецепторів, білків внутрішньоклітинного сигналінгу. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

G-білокспряжені рецептори